Dit is een lijst van planetoïden 1901-2000. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (1901) Moravia || 1972 AD || 14 januari 1972 || L. Kohoutek
|-
| (1902) Shaposhnikov || 1972 HU || 18 april 1972 || T. M. Smirnova
|-
| (1903) Adzhimushkaj || 1972 JL || 9 mei 1972 || T. M. Smirnova
|-
| (1904) Massevitch || 1972 JM || 9 mei 1972 || T. M. Smirnova
|-
| (1905) Ambartsumian || 1972 JZ || 14 mei 1972 || T. M. Smirnova
|-
| (1906) Naef || 1972 RC || 5 september 1972 || P. Wild
|-
| (1907) Rudneva || 1972 RC2 || 11 september 1972 || N. S. Chernykh
|-
| (1908) Pobeda || 1972 RL2 || 11 september 1972 || N. S. Chernykh
|-
| (1909) Alekhin || 1972 RW2 || 4 september 1972 || L. V. Zhuravleva
|-
| (1910) Mikhailov || 1972 TZ1 || 8 oktober 1972 || L. V. Zhuravleva
|-
| (1911) Schubart || 1973 UD || 25 oktober 1973 || P. Wild
|-
| (1912) Anubis || 6534 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (1913) Sekanina || 1928 SF || 22 september 1928 || K. Reinmuth
|-
| (1914) Hartbeespoortdam || 1930 SB1 || 28 september 1930 || H. van Gent
|-
| (1915) Quetzálcoatl || 1953 EA || 9 maart 1953 || A. G. Wilson
|-
| (1916) Boreas || 1953 RA || 1 september 1953 || S. J. Arend
|-
| (1917) Cuyo || 1968 AA || 1 januari 1968 || C. U. Cesco, A. G. Samuel
|-
| (1918) Aiguillon || 1968 UA || 19 oktober 1968 || G. Soulié
|-
| (1919) Clemence || 1971 SA || 16 september 1971 || J. Gibson, C. U. Cesco
|-
| (1920) Sarmiento || 1971 VO || 11 november 1971 || J. Gibson, C. U. Cesco
|-
| (1921) Pala || 1973 SE || 20 september 1973 || T. Gehrels
|-
| (1922) Zulu || 1949 HC || 25 april 1949 || E. L. Johnson
|-
| (1923) Osiris || 4011 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (1924) Horus || 4023 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (1925) Franklin-Adams || 1934 RY || 9 september 1934 || H. van Gent
|-
| (1926) Demiddelaer || 1935 JA || 2 mei 1935 || E. Delporte
|-
| (1927) Suvanto || 1936 FP || 18 maart 1936 || R. Suvanto
|-
| (1928) Summa || 1938 SO || 21 september 1938 || Y. Väisälä
|-
| (1929) Kollaa || 1939 BS || 20 januari 1939 || Y. Väisälä
|-
| (1930) Lucifer || 1964 UA || 29 oktober 1964 || E. Roemer
|-
| (1931) Čapek || 1969 QB || 22 augustus 1969 || L. Kohoutek
|-
| (1932) Jansky || 1971 UB1 || 26 oktober 1971 || L. Kohoutek
|-
| (1933) Tinchen || 1972 AC || 14 januari 1972 || L. Kohoutek
|-
| (1934) Jeffers || 1972 XB || 2 december 1972 || A. R. Klemola
|-
| (1935) Lucerna || 1973 RB || 2 september 1973 || P. Wild
|-
| (1936) Lugano || 1973 WD || 24 november 1973 || P. Wild
|-
| (1937) Locarno || 1973 YA || 19 december 1973 || P. Wild
|-
| (1938) Lausanna || 1974 HC || 19 april 1974 || P. Wild
|-
| (1939) Loretta || 1974 UC || 17 oktober 1974 || C. T. Kowal
|-
| (1940) Whipple || 1975 CA || 2 februari 1975 || Harvard Observatory
|-
| (1941) Wild || 1931 TN1 || 6 oktober 1931 || K. Reinmuth
|-
| (1942) Jablunka || 1972 SA || 30 september 1972 || L. Kohoutek
|-
| (1943) Anteros || 1973 EC || 13 maart 1973 || J. Gibson
|-
| (1944) Günter || 1925 RA || 14 september 1925 || K. Reinmuth
|-
| (1945) Wesselink || 1930 OL || 22 juli 1930 || H. van Gent
|-
| (1946) Walraven || 1931 PH || 8 augustus 1931 || H. van Gent
|-
| (1947) Iso-Heikkilä || 1935 EA || 4 maart 1935 || Y. Väisälä
|-
| (1948) Kampala || 1935 GL || 3 april 1935 || C. Jackson
|-
| (1949) Messina || 1936 NE || 8 juli 1936 || C. Jackson
|-
| (1950) Wempe || 1942 EO || 23 maart 1942 || K. Reinmuth
|-
| (1951) Lick || 1949 OA || 26 juli 1949 || C. A. Wirtanen
|-
| (1952) Hesburgh || 1951 JC || 3 mei 1951 || Universiteit van Indiana
|-
| (1953) Rupertwildt || 1951 UK || 29 oktober 1951 || Universiteit van Indiana
|-
| (1954) Kukarkin || 1952 PH || 15 augustus 1952 || P. F. Shajn
|-
| (1955) McMath || 1963 SR || 22 september 1963 || Universiteit van Indiana
|-
| (1956) Artek || 1969 TX1 || 8 oktober 1969 || L. I. Chernykh
|-
| (1957) Angara || 1970 GF || 1 april 1970 || L. I. Chernykh
|-
| (1958) Chandra || 1970 SB || 24 september 1970 || C. U. Cesco
|-
| (1959) Karbyshev || 1972 NB || 14 juli 1972 || L. V. Zhuravleva
|-
| (1960) Guisan || 1973 UA || 25 oktober 1973 || P. Wild
|-
| (1961) Dufour || 1973 WA || 19 november 1973 || P. Wild
|-
| (1962) Dunant || 1973 WE || 24 november 1973 || P. Wild
|-
| (1963) Bezovec || 1975 CB || 9 februari 1975 || L. Kohoutek
|-
| (1964) Luyten || 2007 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (1965) van de Kamp || 2521 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (1966) Tristan || 2552 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (1967) Menzel || A905 VC || 1 november 1905 || M. F. Wolf
|-
| (1968) Mehltretter || 1932 BK || 29 januari 1932 || K. Reinmuth
|-
| (1969) Alain || 1935 CG || 3 februari 1935 || S. J. Arend
|-
| (1970) Sumeria || 1954 ER || 12 maart 1954 || M. Itzigsohn
|-
| (1971) Hagihara || 1955 RD1 || 14 september 1955 || Universiteit van Indiana
|-
| (1972) Yi Xing || 1964 VQ1 || 9 november 1964 || Purple Mountain Observatory
|-
| (1973) Colocolo || 1968 OA || 18 juli 1968 || C. Torres, S. Cofre
|-
| (1974) Caupolican || 1968 OE || 18 juli 1968 || C. Torres, S. Cofre
|-
| (1975) Pikelner || 1969 PH || 11 augustus 1969 || L. I. Chernykh
|-
| (1976) Kaverin || 1970 GC || 1 april 1970 || L. I. Chernykh
|-
| (1977) Shura || 1970 QY || 30 augustus 1970 || T. M. Smirnova
|-
| (1978) Patrice || 1971 LD || 13 juni 1971 || Perth Observatory
|-
| (1979) Sakharov || 2006 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (1980) Tezcatlipoca || 1950 LA || 19 juni 1950 || A. G. Wilson, Å. A. E. Wallenquist
|-
| (1981) Midas || 1973 EA || 6 maart 1973 || C. T. Kowal
|-
| (1982) Cline || 1975 VA || 4 november 1975 || E. F. Helin
|-
| (1983) Bok || 1975 LB || 9 juni 1975 || E. Roemer
|-
| (1984) Fedynskij || 1926 TN || 10 oktober 1926 || S. Beljavskij
|-
| (1985) Hopmann || 1929 AE || 13 januari 1929 || K. Reinmuth
|-
| (1986) Plaut || 1935 SV1 || 28 september 1935 || H. van Gent
|-
| (1987) Kaplan || 1952 RH || 11 september 1952 || P. F. Shajn
|-
| (1988) Delores || 1952 SV || 28 september 1952 || Universiteit van Indiana
|-
| (1989) Tatry || 1955 FG || 20 maart 1955 || A. Paroubek
|-
| (1990) Pilcher || 1956 EE || 9 maart 1956 || K. Reinmuth
|-
| (1991) Darwin || 1967 JL || 6 mei 1967 || C. U. Cesco, A. R. Klemola
|-
| (1992) Galvarino || 1968 OD || 18 juli 1968 || C. Torres, S. Cofre
|-
| (1993) Guacolda || 1968 OH1 || 25 juli 1968 || G. A. Plyugin, Yu. A. Belyaev
|-
| (1994) Shane || 1961 TE || 4 oktober 1961 || Universiteit van Indiana
|-
| (1995) Hajek || 1971 UP1 || 26 oktober 1971 || L. Kohoutek
|-
| (1996) Adams || 1961 UA || 16 oktober 1961 || Universiteit van Indiana
|-
| (1997) Leverrier || 1963 RC || 14 september 1963 || Universiteit van Indiana
|-
| (1998) Titius || 1938 DX1 || 24 februari 1938 || A. Bohrmann
|-
| (1999) Hirayama || 1973 DR || 27 februari 1973 || L. Kohoutek
|-
| (2000) Herschel || 1960 OA || 29 juli 1960 || J. Schubart|}

Planetoïdenlijsten